Старотойденское сельское поселение — муниципальное образование Аннинского района Воронежской области России.

Административный центр — село Старая Тойда.

Население

Административное деление 
Состав поселения:
 село Старая Тойда,
 поселок Панкратовский.

Примечания 

Муниципальные образования Аннинского района
Сельские поселения Воронежской области